Занджани - фамилия:

 Занджани, Бабак (род. 1974) — иранский миллиардер.
 Занджани, Нина (род. 1981) — шведская актриса иранского происхождения.
 Занджани, Реза (1902—1984) — представитель иранского шиитского духовенства.

См. также 
 Рафсанджани
 Джани
 Джан